VDC peut faire référence à :
 1,1-Dichloroéthène ou chlorure de vinylidène, vinylidene chloride en anglais ;
 "Velocity Drift Chamber" ou Chambre de vitesse de dérive ;
 comité de développement villageois, une division administrative du Népal ;
 VDC, une société secrète dans l'univers des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire ;
VDC, Virtual Design and Construction
 Virtual Device Contexts La fonctionnalité Cisco Virtual Device Context (VDC) permet de virtualiser un équipement physique en un ou plusieurs équipements logiques ;
 Le Centre de documentation des violations en Syrie, une ONG syrienne de défense des droits de l'homme.